Реа́кция (от  «против» +  «действие») — действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.

В химии и физике 
 Химическая реакция — превращение одних веществ в другие, отличные от исходных по химическому составу и (или) строению. В отличие от ядерной реакции, не изменяет общее число атомов в реагирующей системе и изотопный состав химических элементов.
 Ядерная реакция — превращение атомных ядер при их взаимодействии с элементарными частицами, гамма-квантами и друг с другом.
 Термоядерная реакция
 Цепная реакция — химическая или ядерная реакция, в которой появление активной частицы вызывает большое число (цепь) превращений исходного вещества.
 Цепная реакция (химия)
 Цепная ядерная реакция
 Реакция излучения — то же, что радиационное трение.
 Реакции связей в теоретической механике — силы, с которыми тела, реализующие механические связи, действуют на точки механической системы, на которую эти связи наложены. В рамках общей физики используется близкий по смыслу термин «реакция опоры».

В биологии и медицине 
 Реакция в биологии — ответ организма на внешние или внутренние раздражения:
 иммунологическая реакция
 физиологическая реакция
 психологическая реакция
 Реакция в медицине — резкая перемена в самочувствии, переход к противоположному состоянию (например, упадок сил после эмоционального напряжения).
 Лучевая реакция — изменение состояния организма под воздействием радиоактивного излучения.

В электротехнике 
 Реакция якоря — воздействие магнитного поля, создаваемого электрическим током якоря электрической машины, на её главные полюса.

В общественных науках 
 Политическая реакция — движение за сохранение существующих порядков и подавление революционных сил.

Другое 
 «Реакция» — восьмой эпизод американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».